Wintergraben heißen Gewässer und Täler:

 Wintergraben (Aare), linkes Bachtal zur Aare  bei Kohlhütten, Gemeinde Gerzensee, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Wintergraben (Fohnsdorf), Bachtal des Winterbach (Fohnsdorferbach), rechter Zufluss vom unteren Fohnsdorfer Berg des Fohnsdorferbachs in Fohnsdorf, Bezirk Murtal, Steiermark
 Wintergraben (Hausertsmühlbach), rechter Zufluss des Hausertsmühlbachs (zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) vor der Beutenmühle, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wintergraben (Mur), rechtes Bachtal vom Hollerschach zur Mur bei Chromwerk, Sankt Stefan ob Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Wintergraben (Palten), linkes Bachtal vom Schwarzkogel zur Palten gegenüber Au bei Gaishorn am See, Marktgemeinde Gaishorn am See, Bezirk Liezen, Steiermark 
 Wintergraben, linker Nebenzweig des Trockentals Segeltal (zur Schwarzen Laber) nahe Hohenschambach, Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wintergraben (Vils), rechte Talmulde zur Vils (zur Naab) in Schlicht, Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Wintergraben (Zaya), linker Zufluss des Zaya bei Röhrabrunn, Gemeinde Gnadendorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich 
 Wintergraben (Zwieselbach), rechtes Bachtal zum Zwieselbach (zur Rednitz) bei Nemsdorf, Gemeinde Rohr, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Winterbach
 Wintergrabenbach
 Wintersgraben, rechter Zufluss des Wildbachs (zum Main) in Boxtal, Stadt Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg